Cantonul Villersexel este un canton din arondismentul Lure, departamentul Haute-Saône, regiunea Franche-Comté, Franța.

Comune 

|-
| Aillevans || align="right" | 122 || align="right" | 70110 || align="right" | 70005
|-
| Athesans-Étroitefontaine || align="right" | 564 || align="right" | 70110 || align="right" | 70031
|-
| Autrey-le-Vay || align="right" | 69 || align="right" | 70110 || align="right" | 70042
|-
| Beveuge || align="right" | 93 || align="right" | 70110 || align="right" | 70072
|-
| Courchaton || align="right" | 430 || align="right" | 70110 || align="right" | 70180
|-
| Crevans-et-la-Chapelle-lès-Granges || align="right" | 236 || align="right" | 70400 || align="right" | 70187
|-
| Fallon || align="right" | 322 || align="right" | 70110 || align="right" | 70226
|-
| Faymont || align="right" | 245 || align="right" | 70200 || align="right" | 70229
|-
| Georfans || align="right" | 62 || align="right" | 70110 || align="right" | 70264
|-
| Gouhenans || align="right" | 373 || align="right" | 70110 || align="right" | 70271
|-
| Grammont || align="right" | 71 || align="right" | 70110 || align="right" | 70273
|-
| Granges-la-Ville || align="right" | 197 || align="right" | 70400 || align="right" | 70276
|-
| Granges-le-Bourg || align="right" | 313 || align="right" | 70400 || align="right" | 70277
|-
| Longevelle || align="right" | 104 || align="right" | 70110 || align="right" | 70307
|-
| Les Magny || align="right" | 120 || align="right" | 70110 || align="right" | 70317
|-
| Marast || align="right" | 43 || align="right" | 70110 || align="right" | 70332
|-
| Mélecey || align="right" | 199 || align="right" | 70110 || align="right" | 70336
|-
| Mignavillers || align="right" | 337 || align="right" | 70400 || align="right" | 70347
|-
| Moimay || align="right" | 165 || align="right" | 70110 || align="right" | 70349
|-
| Oppenans || align="right" | 60 || align="right" | 70110 || align="right" | 70395
|-
| Oricourt || align="right" | 28 || align="right" | 70110 || align="right" | 70396
|-
| Pont-sur-l'Ognon || align="right" | 51 || align="right" | 70110 || align="right" | 70420
|-
| Saint-Ferjeux || align="right" | 78 || align="right" | 70110 || align="right" | 70462
|-
| Saint-Sulpice || align="right" | 99 || align="right" | 70110 || align="right" | 70474
|-
| Secenans || align="right" | 120 || align="right" | 70400 || align="right" | 70484
|-
| Senargent-Mignafans || align="right" | 282 || align="right" | 70110 || align="right" | 70487
|-
| Vellechevreux-et-Courbenans || align="right" | 172 || align="right" | 70110 || align="right" | 70530
|-
| La Vergenne || align="right" | 83 || align="right" | 70200 || align="right" | 70544
|-
| Villafans || align="right" | 154 || align="right" | 70110 || align="right" | 70552
|-
| Villargent || align="right" | 104 || align="right" | 70110 || align="right" | 70553
|-
| Villersexel || align="right" |  || align="right" | 70110 || align="right" | 70561
|-
| Villers-la-Ville || align="right" | 141 || align="right" | 70110 || align="right" | 70562
|}
 
 

Cantoane în Haute-Saône